Il singolare del torneo di tennis Copa Petrobras Paraguay 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Franco Ferreiro che ha battuto in finale Martín Vassallo Argüello che si è ritirato sul punteggio di 6-4.

Teste di serie 

 Carlos Berlocq (quarti di finale)
 Martín Vassallo Argüello (finale)
 Diego Hartfield (primo turno)
 Paul Capdeville (secondo turno)

 Fabio Fognini (semifinali)
 Nicolas Devilder (quarti di finale)
 Pablo Cuevas (primo turno)
 Máximo González (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Paraguay 2007